«A Single Man» — музичний альбом Елтона Джона. Виданий 1 жовтня 1978 року лейблом Rocket, MCA.

Список пісень

Сторона 1 
 «Shine on Through» — 3:45
 «Return to Paradise» — 4:15
 «I Don't Care» — 4:23
 «Big Dipper» — 4:04
 «It Ain't Gonna Be Easy» — 8:27

Сторона 2 
 «Part-Time Love» — 3:16
 «Georgia» — 4:50
 «Shooting Star» — 2:44
 «Madness» — 5:53
 «Reverie» — 0:53
 «Song for Guy» — 6:53

Додаткові треки (перевидання 1998) 
 «Ego» — 4:00
 «Flinstone Boy» — 4:13
 «I Cry at Night» — 3:16
 «Lovesick» — 3:59
 «Strangers» — 4:46

Хіт-паради 
Альбом — Billboard (США)

Сингли — Billboard (США)

Посилання 
 

Альбоми Елтона Джона